Touching the Void (boek) - een boek over een klimongeval
Touching the Void (film) - een verfilming van het gelijknamige boek